Komitet Obrony Demokracji
 Komitet Obrony Górnego Śląska
 Komitet Obrony Kraju
 Komitet Obrony Narodowej
 Komitet Obrony Policjantów
 Komitet Obrony Robotników